Der Volleyball World Cup 1965 war die erste Ausgabe des Wettbewerbs. Er fand zwischen dem 13. und dem 19. September in Polen statt. Die UdSSR gewann den Titel.

Modus 
Die Vorrunde wurde in drei Gruppen ausgetragen. Zwei dieser drei Gruppen enthielten vier Mannschaften und in der dritten spielten nur drei Teams. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, in der sie im System „jeder gegen jeden“ aufeinandertrafen.

Vorrunde

Finalrunde 
Diese Runde fand in Łódź statt.

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Manner 1965
Volleyballveranstaltung 1965
Sportveranstaltung in Warschau
Sportveranstaltung in Stettin
Sportveranstaltung in der Woiwodschaft Karpatenvorland
Sportveranstaltung in Mielec
Sportveranstaltung in Łódź
World Cup der Manner 1965